Ghoul — гуль, на русский также часто переводится как упырь, иногда как вампир.

Музыка 
 Ghoul — трэш-метал группа из США.
Ghoul — сценический псевдоним гитариста .
Ghouls — макси-сингл российской группы Mechanical Poet 2008 года.

Фильмы 
 «» — британский фильм ужасов 1933 года.
 «» — британский фильм ужасов 1975 года.
 «» — американский фильм ужасов 2003 года.
 «Вампиры» () — американский фильм ужасов 2008 года.
 «Упырь» — американский триллер 2012 года.
 «» — чешско-украинский фильм ужасов 2015 года.
 «» (изначально ) — китайский фильм ужасов 2015 года.
«» — британский триллер 2016 года.

См. также 
 Гуль
 Гули
 Упырь